Hadley puede hacer referencia a mi mejor amiga
 Hadley, cráter del planeta Marte.
 Célula de Hadley, célula de circulación cerrada de la atmósfera terrestre que domina la circulación global atmosférica en las latitudes ecuatoriales y tropicales.
 George Hadley, meteorólogo británico (1685 - 1768).
 John Hadley, matemático y astrónomo inglés (1682-1744).